Сезон 1961/1962 стал для Реал Мадрида 31-м в Чемпионате Испании. Во второй полноценный сезон под руководством Мигеля Муньоса победная тенденция была сохранена. Клуб во второй раз подряд взял чемпионство и выиграл кубок страны впервые с 1947 года. А вот в кубке чемпионов повезло меньше: команда дошла до финала турнира, но проиграла португальской Бенфике.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Ушли из клуба

Лето

Зима

Соревнования

Ла Лига

Результаты турнира

Турнирная таблица 

1 «Атлетико Мадрид» квалифицировался в Кубок обладателей кубков как победитель текущего розыгрыша, а «Севилья» — как победитель кубка Испании.

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Кубок чемпионов

Предварительный раунд

1-й раунд

1/4 финала

1/2 финала

финал

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

1961
Реал